Les Aventures de Martin le Malin (De Avonturen van Pinkie Pienter) est une bande dessinée néerlandaise créée par J. H. Koeleman et traduite en français par Louis Laurent. Vingt et un albums complets à couverture rigide divisés en version de 59 albums de seize pages ont été publiés en français, plus un album de seize pages (non disponible en version cartonnée).

Albums

Liens externes 
 Site officiel

Bande dessinée néerlandaise
Bande dessinée d'aventure
Série de bande dessinée néerlandaise